Al-Wazir oder al-Wasir ist der Familienname von:

 Chalil al-Wazir (1935–1988), palästinensischer Politiker
 Ibrahim bin Muhammad Al-Wazir, jemenitischer schiitischer Geistlicher 
 Tarek Al-Wazir (* 1971), deutscher Politiker